Ганс может означать:

 Ханс (имя)

Фамилия 
 Ганс, Абель (1889—1981) — французский кинорежиссёр, актёр.
 Ганс, Герберт (род.1927) — американский социолог.
 Ганс, Давид (1541—1613) — учёный-астроном.
 Ганс, Джо (1874—1910) — американский боксёр.
 Ганс, Лео (1843—1935) — немецкий химик и промышленник.
 Ганс, Ричард (1880—1954) — аргентинский физик.
 Ганс, Эдуард (1797—1839) — немецкий юрист.

Имя 
 Ганс II Шлезвиг-Гольштейн-Зондербургский (1545—1622) — первый герцог Шлезвиг-Гольштейн-Зондербургский.
 Ганс Мале (1911—1999) — немецкий политик, член КПГ и СЕПГ.
 Ганс Фаллада (1893—1947) — немецкий писатель.
 Ганс Шлезвиг-Гольштейн-Хадерслевский (Ганс Старший, 1521—1580) — единственный герцог Шлезвиг-Гольштейн-Хадерслевский.

Двойное имя 
 Ганс-Йорг Утер (род. 1944) — немецкий литературовед и фольклорист.

Вымышленные персонажи 
 Ганс Молман — персонаж мультсериала «Симпсоны».
 Ганс Трапп — легендарная фигура в фольклоре немецкоговорящих регионов Франции.

Прочее 
 Остров Ганса — необитаемый остров в центре Пролива Кеннеди, около Гренландии.
 Умный Ганс — лошадь породы орловский рысак, жившая в Германии в начале XX века, якобы обладавшая высочайшим интеллектом.
 Ганс Лоди — немецкий эскадренный миноносец времён Второй мировой войны.